Алиса Клейбанова и Анастасия Павлюченкова защитаваха титлите си, но решиха да не участват.

Испанската двойка Нурия Лягостера Вивес и Аранча Пара Сантонха печелят титлите след като във финала побеждават американките Ракел Копс-Джоунс и Абигейл Спиърс със 7 – 6(7 – 2), 7 – 6(7 – 2).

Поставени двойки 
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (осминафинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (полуфинал)
  Су-Вей Сие /  Галина Воскобоева (осминафинал)
  Нурия Лягостера Вивес /  Аранча Пара Сантонха (Шампиони)

Схема на двойки

Източници 
 Основна схема

WTA Тур 2012
Бризбън Интернешънъл